Abblasen steht für:

 das Abspielen von Blasmusik, siehe Abblasen (Musik)
 das Ablassen von unter Druck stehenden Gasen aus geschlossenen Behältnissen; siehe Gas#Lagerung
 das Absagen einer Veranstaltung; siehe Absage